Benmore kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Beinn Mhòr, berg i Skottland, 
 Fair Head (eller Benmore), udde, Nordirland,